Мари́на Алекса́ндровна Шкроб (, ) — белорусский  — акушер-гинеколог, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва. В парламенте является членом Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике.

Биография 
Родилась 13 августа 1967 года в местечке Пуховичи Минской области.

Имеет высшее образование, окончила Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

Работала санитаркой, медицинской сестрой 5-й городской клинической больницы города Минска; врачом-акушером-гинекологом родильного дома № 2 г. Минска; врачом-акушером-гинекологом, заведующим отделением 5-й городской клинической больницы г. Минска; главным акушером-гинекологом управления здравоохранения Минского областного исполнительного комитета; заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской клинической больницы г. Минска.

17 ноября 2019 года, на прошедших парламентских выборах, был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания по Васнецовскому избирательному округу № 93. По результатам голосования, за его кандидатуру были поданы 19 830 голосов (47,64 % от общего числа), при этом явка избирателей на округе составила 67,55 %.

Награды 
Почётные грамоты Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минского областного исполнительного комитета, Минского городского исполнительного комитета,
 нагрудный знак Министерства здравоохранения «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».

Примечания 

Акушеры по алфавиту
Акушеры Белоруссии
Отличники здравоохранения Республики Беларусь
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании